
10-й армейский корпус () — оперативно-тактическое объединение сухопутных войск нацистской Германии. Корпус участвовал во Второй мировой войне.

Сформирован в середине мая 1935 года из кавалерийской дивизии (штаб корпуса был создан 15 октября 1935 года, из штаба кавалерийского корпуса). После мобилизации  26 августа 1939 года корпус был развернут под командованием генерала Вильгельма Улекса на правом фланге 8-й армии (под командованием генерала Бласковица) во время польской кампании.

Боевой путь корпуса 
В сентябре — октябре 1939 года — участие в Польской кампании.

В мае — июне 1940 года — участие в захвате Бельгии и Франции.

С 22 июня 1941 года — участие в германо-советской войне, в составе группы армий «Север». Бои в Литве, Латвии, в районе Валдая.

В 1942—1943 годах — в районе озера Ильмень и Старой Руссы.

В 1944 — отступление в Латвию, с осени 1944 — в Курляндском котле.

Состав корпуса

Командующие корпусом 
 май 1935 - июнь 1939 — генерал кавалерии  Вильгельм Кнохенгауэр  
 С 26 августа 1939 — генерал пехоты Вильгельм Улекс
 С 15 октября 1939 — генерал артиллерии Христиан Хансен
 С 4 ноября 1943 — генерал пехоты Томас фон Викеде
 С 25 июня 1944 — генерал пехоты Фридрих Кёхлинг
 С 21 сентября 1944 — генерал пехоты Герман Фёрч
 С 27 декабря 1944 — генерал артиллерии Зигфрид Томашки

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне